Park Pobiedy – stacja metra w Moskwie
 Park Pobiedy – stacja metra w Petersburgu